CQS est un code qui peut faire référence à :
 Costa Marques, dans l'État de Rondônia, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 Command–query separation : architecture logicielle qui sépare les commandes qui modifient des requêtes qui lisent.

Code